Пі́тер — українська транскрипція англійського оніма «Peter».

Люди

Ім'я 
Англійське чоловіче ім'я  () походить від латинського слова petra, яке в свою чергу утворене від грецького πέτρος (petros) — камінь, скала. Вперше це ім'я згадується у Святому Письмі: так звали апостола Петра ().

Прізвище 
Англійське прізвище Пітер має те ж саме походження, що й ім'я. Відомі носії:
  — англійський письменник, літератор.
 Семюель Пітер — американський боксер.
  — німецький футболіст.

Топоніми 
 Пітер — розмовна назва російського міста Санкт-Петербург.

Див. також 
 Пітерс
 Петрус
